

Cinema 
 Annunci di morte (Lonely Hearts) – film del 1991 diretto da Andrew Lane
 Lonely Hearts – film del 2006 diretto da Todd Robinson

Letteratura 
Cuori solitari (Lonely Hearts) – romanzo di John Harvey

Musica 
 Lonely Hearts – singolo promozionale di JoJo del 2020

Televisione 
 Cuore solitario (Lonely Hearts) – episodio di Criminal Minds: Suspect Behavior
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della prima stagione di Angel
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della quarta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della prima stagione di Melrose Place